Seznam zvezd.

Glej tudi 

 seznam najbližjih zvezd
 seznam zvezd po ozvezdjih
 seznam najsvetlejših zvezd
 zvezdni katalog

Zvezde